Benjamin Henrichs ist der Name folgender Personen:

* Benjamin Henrichs (Kritiker) (* 1946), deutscher Theater- und Literaturkritiker und Essayist
 Benjamin Henrichs (Fußballspieler) (* 1997), deutsch-ghanaischer Fußballspieler